Петров е родово име, разпространено сред българи (македонци), руснаци и др.

Родовото име произхожда от мъжкото собствено Петър и подобни – Петар, Пётр, Петро и пр.

Може да се отнася за някоя от следните личности.

А – Б – В – Г – Д – Е – З – И – К – Л – М – Н – О – П – Р – С – Т – У – Ф – Х – Ц – Ч – Ш – Ю – Я

А 
 Авакум Петров (1621 – 1682) – руски свещеник, водач на старообредниците, писател
 Александър Петров – няколко души с това име
 Алексей Петров (1962) – български офицер от МВР и политик, кандидат-президент (2011)
 Анастас Петров (1899 – 1978) – български балетист, балетмайстор и педагог
 Андрей Петров (1861 – 1903) – български революционер
 Антон Петров (1977 – 2003) – български военнослужещ, загинал в Ирак
 Асен Петров (1862 – 1920) – български лекар, основоположник на модерната хирургия в България

 Боян Петров – няколко души с това име

В 
 Валери Петров (1920 – 2014) – български драматург и преводач
 Васил Петров – няколко души с това име
 Василий Петров (1917 – 2014) – съветски офицер, маршал

Г 
 Георги Петров – няколко души с това име
 Гьорче Петров (~1865 – 1921) – български революционер
 Гюрчин Петров (1875 – 1909) – български революционер

Д 
 Даниел Петров – няколко души с това име
 Детко Петров (1936 – 1990) – сръбски писател от български произход
 Дечо Петров (1911 – 1943) – деец на българското революционно-работническо движение
 Димитър Петров (1924) – български кинорежисьор
 Дичо Петров (1919 – 1944) – български офицер и партизански командир
 Добромир Петров (1930 – 2004) – български сценограф
 Драгомир Петров (1937 – 1998) – български драматург, поет и преводач

Е 
 Евгений Петров (1903 – 1942 – руски съветски писател от двойката автори Илф и Петров
 Емил Петров (1924 – 2002) – български кинокритик и литературен критик

З 
 Здравко Петров (1970) – музикант, музикален редактор в БНР

И 
 Ивайло Петров (1923 – 2005) – български писател
 Ивайло Петров (1973) – футболист, вратар
 Иван Петров – няколко души с това име
 Иво Петров (1948) – български дипломат, посланик
 Идеал Петров (1899 – 1983) – български актьор
 Илия Петров (1903 – 1975) – български художник

Й 
 Йосиф Петров (1909 – 2004) – български поет и политик

К 
 Кирил Петров (1890 – ?) – български филмов деец, кинорежисьор и киносценарист
 Киро Петров (1835 – 1876) – български революционер, учител и книжовник
 Коста Петров (1888 – 1923) – деец на БКП, адвокат

Л 
 Любен Петров – няколко души с това име

М 
 Мариан Петров (1975) – български шахматист, гросмайстор
 Марин Петров (1904 – 1981) – български лекар, професор хирург, учен и университетски преподавател с българско и международно признание
 Марин Петров (1977) – български футболист
 Маринчо Петров (1817-1879) – български възрожденски общественик, училищен, черковен и читалищен деец
 Мартин Петров (1979) – български футболист-национал
 Мико Петров (1947 – 1999) – български журналист
 Михаил Петров (р. 1949) – български актьор

Н 
 Найчо Петров (1920) – български киноартист, играл в над 60 филма
 Никола Петров – няколко души с това име
 Николай Петров – няколко души с това име

П 
 Пенчо Петров (1914 – 1995) – български актьор
 Петър Петров – няколко души с това име
 Пламен Петров – няколко души с това име
 Преслав Петров (1913 – 1998) – български актьор

Р 
 Рачо Петров (1861 – 1942) – български офицер и политик
 Роберт Петров (1978) – македонски футболист-национал
 Росен Петров (1970) – български телевизионен водещ, продуцент, сценарист

С 
 Сава Петров (1934 – 1989) – български философ
 Светослав Петров – няколко души с това име
 Славко Петров (1937 – 2009) – македонски политик, министър
 Симеон Петров (1888 – ?) – български авиатор
 Станислав Петров (1939 – 2017) – съветски офицер, предотвратил ядрена война
 Стилиян Петров (1979) – български футболист-национал
 Стилян Петров (р. 1980) – български режисьор
 Стефан Петров – няколко души с това име
 Стоян Петров – няколко души с това име

Т 
 Тодор Петров – няколко души с това име
 Тошко Петров (1872 – 1942) – български лекар-хигиенист, професор

Ц 
 Цветан Петров – няколко души с това име

Х 
 Христо Петров – няколко души с това име
 Христос Петров (1922) – български учен, професор, лесовъд

Я 
 Ясен Петров (1968) – български футболист и треньор

Вижте също 
 Петров дол
 Петров кръст
 Петров (нос)
 Петрова

Български фамилни имена
Руски фамилни имена